Fülöp-szigetek
Jaen, község

 Peru
Jaén, tartomány Cajamarca régióban
Jaén, kerület Jaén tartományban
Jaén, város, Jaén tartomány fővárosa

 Spanyolország
Jaén, tartomány Dél-Spanyolországban
Jaén, város, Jaén tartomány fővárosa